KOF :
 The King of Fighters jeu de combat.
 KOF (ETH Zurich) institut de recherche économique et indicateurs économiques.
Koff : type de navire historique d'Europe du Nord.